Custer este un nume de familie anglo-saxon, care se poate referi la

Oameni 

 Generalul George Armstrong Custer (1839 – 1876), cunoscut mai ales pentru contribuția sa la American Civil War
 Boston Custer (1848 – 1876), militar, fratele lui George Armstrong Custer
 Elizabeth Bacon Custer (1842 – 1933), soția lui George Armstrong Custer
 Thomas Custer (1845 – 1876), militar, un alt frate al lui George Armstrong Custer
 Willard Ray Custer (1899 – 1985), inventatorul aripii-canal ("channel wing airfoils") 
 Custer LaRue, soprană

Comitate 

 Vedeți Comitatul Custer (dezambiguizare)

 Locuri și localități 

 Custer, statul 
 Custer, statul 
 Custer, statul 
 Custer, statul 
 Custer, statul 
 Custer City, statul 

 Custer Airport, din localitatea Monroe, 
 Custer National Cemetery, localizat  Little Bighorn Battlefield National Monument din Montana
 Custer National Forest, Montana și South Dakota
 Custer State Park, South Dakota

 Alte utilizări 

 Custer's Revenge, un video game din 1982
 Custer (TV series) serie de televiziune din 1967 cu Wayne Maunder

 Vezi și 

 Custer Township (disambiguation), numele mai multor districte urbane (township''s)

Nume proprii